

2020

2021

2022

2023

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Албании по футболу
Футбол в Албании